Pseudotephritis är ett släkte av tvåvingar. Pseudotephritis ingår i familjen fläckflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fläckflugor
Pseudotephritis